Булик — фамилия.

Известные носители 
 Булик, Любомир (род. 1957) — словацкий генерал, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики.
 Булик, Томаш (род. 1985) — словацкий хоккеист.